Злокућани могу значити:

 Злокућани (Битољ), као насеље у општини Битољ, Северна Македонија;
 Злокућани (Скопље), као четврт града Скопља (градска општина Карпош), Северна Македонија;

Види још 
 Злокућане